Сло́ка может означать:

 Слока — бывший город в Латвии, ныне часть города-курорта Юрмала.
 Слока — железнодорожная станция в Юрмале.
 «Слока» — стадион в Юрмале.
 Слока, Виктор Карлович (1932—2018) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор, Герой Российской Федерации.